Francia
 Romagne – comune della Gironda
 Romagne – comune della Vienne
 Romagné – comune di Ille-et-Vilaine
 Romagne-sous-les-Côtes – comune della Mosa
 Romagne-sous-Montfaucon – comune della Mosa

Pagine correlate 
 La Romagne
 Romagna (disambigua)